A nemzetközi szó a francia drogue (szárított dolog) szóból származik. A magyar nyelvbe német közvetítéssel került. Mai jelentései:
Kábítószerek: a közbeszédben gyakran drognak említik 
Drog (gyógyszergyártás): az a szárított növényi vagy állati rész, esetleg oldat (tinktúra), amelyet gyógyászati céllal felhasználnak
Gyógyszer: általánosságban gyógyhatással (is) rendelkező anyagot vagy készítményt jelöl
Farmakon: mindenfajta anyagot és vegyületet jelent, ami egy élő szervezet működését befolyásolja (bioaktív), a tápanyagokat kivéve

Jegyzetek

Források